Salita al Calvario –  episodio della passione di Gesù

Opere d'arte 

 Salita al Calvario – dipinto di Hieronymus Bosch, 1498, Palacio Real, Madrid
 Salita al Calvario – dipinto di Hieronymus Bosch, 1500, Kunsthistorisches Museum, Vienna
 Salita al Calvario – dipinto attribuito a Hieronymus Bosch, 1510 oppure 1535, Museum voor Schone Kunsten, Gand
Salita al Calvario – dipinto di Pieter Bruegel il Vecchio,1564, Kunsthistorisches Museum, Vienna
 Salita al Calvario – affresco di Giacomo Jaquerio, 1430 circa, abbazia di Sant'Antonio di Ranverso, Buttigliera Alta
 Salita al Calvario – dipinto di Giambattista Tiepolo, 1738-1740, Chiesa di Sant'Alvise, Venezia
 Salita al Calvario – dipinto di Jacopo Tintoretto,1565-1567 circa, Scuola Grande di San Rocco, Venezia